Georgi Minczew – bułgarsko-polski historyk literatury
 Georgi Minczew (ur. 1954) – bułgarski piłkarz
 Georgi Minczew (ur. 1995) – bułgarski piłkarz